Окина́ва:

 Окинава — самый крупный остров японского архипелага Рюкю.
 Окинава — группа островов, входящих в архипелаг Рюкю.
 Окинава — самая южная префектура Японии.
 Окинава — второй по величине город в японской префектуре Окинава.
 «Окинава» — японский футбольный клуб.